Heilige Maria Presentatiekerk (Asten), een rooms-katholieke kerk in Asten
 Maria Presentatiekerk (Pjot), een Russisch-Orthodoxe kerk in het dorp Pjot, Rusland
 Maria Presentatiekerk (Roelofarendsveen), een rooms-katholieke kerk in Roelofarendsveen